Argun puede referirse a:

 Argún, localidad rusa
 Río Argún, de China y Rusia
 Río Argun (Cáucaso), en el Cáucaso -:en:Argun River (Caucasus)-
 Arghun, kan de Persia
 Medemia argun, especie vegetal